est un genre éteint de mysticètes archaïque appartenant à la famille des Mammalodontidae.

Découverte 
Les fossiles de Mammalodon datent d'environ , soit de la fin de l'Oligocène. L'holotype de M. colliveri, catalogué NMV P199986 (anciennement MUGD 1874), est un crâne incomplet d'un individu adulte collecté en 1932 par George Baxter Pritchard, Alan Frostick et Frederick Stanley Colliver - à qui doit le nom de l'espèce type - à Jan Juc, Victoria en Australie. Le spécimen NMV P17535, constitué d'une molaire inférieure gauche, appartient probablement aussi à NMV P199986. Le spécimen catalogué NMV P173220 est constitué d'un os périotique gauche. NMV P199587 est un squelette partiel, composé d'une partie de la tête, de la colonne vertébrale et du bras et le spécimen NMV P198871, contient un cubitus appartenant très probablement aussi à NMV P199587. La deuxième espèce, M. hakataramea, a été découverte dans le , en Nouvelle-Zélande

Le nom générique Mammalodon est dérivé du terme anglais de « mammifère »  et du grec ancien  « dent », l'ensemble voulant littéralement dire « dent de mammifère », car ses molaires sont similaires à celles trouvées chez les mammifères de l'ordre des carnivores.

Description 
Mammalodon, ayant une longueur estimée à plus de , était plus petit et plus primitif que les baleines à fanons modernes. Contrairement aux autres baleines à fanons, Mammalodon a un museau émoussé et arrondi. Le maxillaire gauche - mâchoire supérieure - du spécimen NMV P199986 a conservé quatre prémolaires et trois molaires, et l'espace entre les dents (diastème) a augmenté vers l'arrière dans la bouche. Les molaires ont diminué de taille dans la bouche, comme chez les archéocètes, et la mâchoire inférieure avait deux molaires de plus que la mâchoire supérieure. La mâchoire inférieure du spécimen indique qu'il avait 24 dents inférieures en tout, toutes étroitement espacées. Les dents supérieures se ressemblaient toutes (monodontie), tandis que les dents inférieures variaient en forme (polydontie), ce qui est une caractéristique ancienne des baleines. Il y avait trois incisives inférieures et une incisive supérieure avec peut-être deux ou trois incisives résiduelles . Les dents n'ont probablement jamais été remplacées et la baleine a eu le même ensemble de dents tout au long de sa vie. L'incisive supérieure unique était nettement plus petite que les autres dents et plus petite que les incisives supérieures de Janjucetus . Les dents de la joue - molaires et prémolaires - étaient toutes à double racine et les molaires inférieures étaient dentelées et triangulaires.

Dans l'holotype de M. colliveri, seule la deuxième vertèbre du cou — l' axe — est conservée. Contrairement aux baleines à fanons modernes, mais similaire aux archéocètes et à l'ancienne baleine à fanons à dents Aetiocetus, le sternum est composé de plusieurs morceaux. Le sternum le plus haut, le manubrium, est en forme de T et plus large que long comme les archéocètes, mais en forme de plaque et comprimé comme les baleines à fanons modernes. Contrairement aux baleines modernes, bien que similaires aux archéocètes, l'os thyrohyoïdien de l' appareil hyoïde utilisé pour maintenir la langue est large et tubulaire par opposition à la forme d'une plaque. Il avait probablement une symphyse mandibulaire fusionnée reliant les deux moitiés de la mâchoire ensemble, contrairement aux baleines à fanons plus récentes et modernes.

Classification 
Mammalodon a d'abord été considéré comme un membre des Archaeoceti, un ancien groupe de baleines, ce qui a été mis en évidence par ses caractéristiques anciennes apparentes, telles que la variété de dents de formes différentes dans sa mâchoire (hétérodontie) qui manquent aux baleines modernes. Mammalodon sera plus tard considéré comme un mysicète dans une étude publiée en 1982 bien qu'il n'ait pas de fanons.Les chercheurs ont cité d'autres similitudes telles que des os vaguement suturés dans le museau, un toit large et plat de la bouche et une symphyse mandibulaire non articulée entre les deux moitiés de la mâchoire. Il appartient à la famille des Mammalodontidae, avec comme taxon frère Janjucetus. Ces deux baleines et avec Llanocetus peuvent former un clade de mysticètes à dents de l'hémisphère sud, un taxon frère des Aetiocetidae et des mysticètes à fanons plus récents.

Ci-dessous, un cladogramme montrant le positionnement de Mammalodon à la base des Mysticeti, selon Berta , 2016 :

Paléobiologie 
Comme pour le genre étroitement apparenté Janjucetus, Mammalodon est dépourvu de fanons, possédant à la place des dents bien développées. En tant que tel, il n'était pas en mesure de filtrer l'alimentation de la même manière que les baleines à fanons existantes, ce qui rend son régime alimentaire et sa niche écologique énigmatique. Comme les dents sont largement espacées, Mammalodon a peut-être développé une méthode d'alimentation par filtre différente de celle des autres baleines. Il s'agissait peut-être d'un filtreur de fond, son museau émoussé aidant à aspirer les organismes des fond marins.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'espèces et de genres de cétacés éteints
 Cetacea
 Mysticeti
 Mammalodontidae

Liens externes 

Taxon fossile décrit en 1939
Mysticeti
Cétacé préhistorique
Artiodactyle de l'Oligocène
†
Paléontologie en Australie
Paléontologie en Nouvelle-Zélande